D5 är en motorväg i Tjeckien som går mellan Prag och gränsen till Tyskland. Motorvägen går via Plzeň. Detta är en viktig motorväg för trafik mellan Tjeckien och Tyskland.

Avfarter

Se även 
 Motorväg
 Motorvägar i Tjeckien

Motorvägar i Tjeckien